Сергеенко — украинская фамилия. Похожая фамилия: Сергиенко.

Известные носители 
 Сергеенко, Игорь Петрович (род. 1963) — белорусский военный и государственный деятель. 
 Сергеенко, Мария Ефимовна (1891—1987) — советский филолог, историк античности.
 Сергеенко, Николай Леонтьевич (?—1841) — русский штаб-ротмистр.
 Сергеенко, Пётр Алексеевич (1854—1930) — писатель и драматург, журналист.
 Сергеенко, Ульяна Викторовна (род. 1979) — российский модельер.